Felicia puede referirse a:

 Felicia, localidad de la Argentina;
 Felicia, género de plantas de la familia Asteraceae;
 Felicia, tango de 1907 de Enrique Saborido y Carlos Mauricio Pacheco;
 (294) Felicia, asteroide;
 Škoda Felicia, modelo de automóvil;
 Felicia de Sicilia, princesa normanda de Sicilia;
 Felicia, personaje ficticio de la saga de videojuegos Darkstalkers.